Па́рень из на́шего го́рода:
 Парень из нашего города (спектакль) — спектакль театра «Ленком» (1941, 1955, 1977 годов)
 Парень из нашего города (фильм, 1942) — фильм (1942) года, в главной роли Николай Крючков.